(27736) Екатеринбург () — это типичный астероид главного пояса, который был открыт 22 сентября 1990 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь крупного российского города Екатеринбурга 1 июня 2007 года.

См. также 
 Список астероидов (27701—27800)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь городов
Астероиды, открытые Эриком Эльстом
Екатеринбург